РТМ — аббревиатура, которая может обозначать:
 Рак тела матки — онкологическое заболевание, развивающееся в эпителиальном слое тела матки
 Радиотермометр
 Руководящие технические материалы

 Группа РТМ (ОАО «РТМ») — одна из крупнейших российских девелоперских компаний в области торговой недвижимости основанная в 2006 и по данным на 2011 год находящаяся на стадии банкротства.

См. также 
 Подводные лодки проекта 671РТМ(К) «Щука»
 RTM